USS Coronado je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Coronado (PF-38) 
 USS Coronado (AGF-11) 
 USS Coronado (LPD-11)

Coronado